Deathrow – gra wideo.
 Deathrow – niemiecki zespół thrash metalowy.
 Deathrow – film z 2000 roku.
 On Death Row – brytyjski serial.

Zobacz też 
 Death Row